Виторину:

 Виторину — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Виторину, Мануэл (1853—1902) — бразильский писатель, врач и политический деятель.
 Виторину-даш-Донаш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Виторину-душ-Пиайнш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Виторину-Фрейри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.